
Molekulska formula -{C23H38O4}- se može odnositi na:

 Apoholna kiselina
 2-Arahidonoilglicerol